— железнодорожная станция на линии Кэйо расположенная в городе Хатиодзи.

Планировка станции

Близлежащие станции